Революционен терор (наричан и революционен тероризъм) по време на революция означава институционализирано прилагане на сила срещу контрареволюционерите например, упражненото насилие па време на Френската революция между 1793 и 1795 г. Друг пример на революционен терор, свързан с комунизма, е червеният терор по време на Октомврийската революция в Русия или с управлението на червените кхмери в Кампучия, and others.

За разлика от него за потушаване на революциите се използва реакционен терор, например бял терор.

Източници 

+
Тероризъм